Вера Тарасова:
 Тарасова, Вера Васильевна (известна как: Горбачёва; 1912—1944) — участница антифашистского подполья.
 Тарасова, Вера Ивановна (1919—1942) — лётчица, младший лейтенант.
 Тарасова, Вера Яковлевна (1896—1988) — российская и советская художница.